Mantl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz A. E. Mantl (1921–1989), österreichischer Sammler und Museumsgründer
 Nico Mantl (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Mantl (1939–2022), österreichischer Politikwissenschaftler und Jurist

Siehe auch:
 Mantel (Begriffsklärung)
 Mantle